Emmanuel Acho – giocatore di football americano statunitense
 James Acho – avvocato e scrittore statunitense
 Sam Acho – giocatore di football americano statunitense